Salcedo – miasto w Dominikanie, w prowincji Hermanas Mirabal
 Salcedo – miasto w Ekwadorze, w prowincji Cotopaxi
 Salcedo – kanton w Ekwadorze, w prowincji Cotopaxi
 Salcedo – gmina na Filipinach, w prowincji Eastern Samar
 Salcedo – gmina na Filipinach, w prowincji Ilocos Sur
 Salcedo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Vicenza

Ludzie noszący nazwisko  Salcedo 
 Domingo Salcedo – paragwajski piłkarz 
 Doris Salcedo – kolumbijska rzeźbiarka
 José Antonio Salcedo – dominikański polityk
 José Ulises Macías Salcedo – meksykański duchowny rzymskokatolicki
 Santiago Salcedo – paragwajski piłkarz
 Carlos Salcedo – meksykański piłkarz